Miejscowości w USA:
 Little Valley – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Little Valley – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
Gminy w USA:
 Little Valley (ang. Little Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Little Valley (ang. Little Valley Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus